Tower Hill steht für:

 Tower Hill (London Underground), Station der London Underground

Tower Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tower Hill (Illinois) im Shelby County, Illinois
 Tower Hill (Massachusetts) im Middlesex County, Massachusetts

Tower Hill ist der Name folgender Berge und Hügel:

in Antarktika:
 Tower Hill (Antarktika), Hügel auf Trinity Island, Palmer-Archipel

in Neuseeland:
 Tower Hill (Southland), Hügel in Southland
 Tower Hill (Canterbury), Hügel in Canterbury

in Sierra Leone:
 Tower Hill (Freetown), Hügel in Freetown

in St. Kitts und Nevis:
 Tower Hill (Nevis), Hügel und ehemalige Plantage in Saint James Windward

im Vereinigten Königreich:
 Tower Hill, Erhebung in London

in den Vereinigten Staaten:

 Tower Hill (Centre County), , im Centre County, Pennsylvania
 Tower Hill (Cheshire County), , im Cheshire County, New Hampshire
 Tower Hill (Douglas County), , im Douglas County, Minnesota
 Tower Hill (Dutchess County), , im Dutchess County, New York
 Tower Hill (Essex County), , im Essex County, Massachusetts
 Tower Hill (Genesee County), , im Genesee County, New York
 Tower Hill (Georgia), , im Floyd County, Georgia
 Tower Hill (Kalifornien), , im San Francisco County, Kalifornien
 Tower Hill (Litchfield County), , im Litchfield County, Connecticut
 Tower Hill (Michigan), , im Berrien County, Michigan
 Tower Hill (Middlesex County), , im Middlesex County, Connecticut
 Tower Hill (Missouri), , im Dent County, Missouri
 Tower Hill (New Mexico), , im Eddy County, New Mexico
 Tower Hill (Norfolk County), , im Norfolk County, Massachusetts
 Tower Hill (Oklahoma), , im Muskogee County, Oklahoma
 Tower Hill (Orange County), , im Orange County, New York
 Tower Hill (Plymouth County), , im Plymouth County, Massachusetts
 Tower Hill (Rhode Island), , im Washington County, Rhode Island
 Tower Hill (Rockingham County), , im Rockingham County, New Hampshire
 Tower Hill (Texas), , im Hays County, Texas
 Tower Hill (Tioga County), , im Tioga County, Pennsylvania
 Tower Hill (Todd County), , im Todd County, Minnesota
 Tower Hill (Virginia), , im Buckingham County, Virginia
 Tower Hill (Wisconsin), , im Iowa County, Wisconsin